Sezon 2022/2023 Pucharu Świata w kombinacji norweskiej rozpoczął się 25 listopada 2022 r. w fińskiej Ruce, zaś ostatnie zawody z tego cyklu mają być rozegrane 26 marca 2023 r. w fińskim Lahti. Kraje, w których odbędą się konkursy PŚ to Finlandia, Norwegia, Austria, Estonia oraz Niemcy. 

Tytułu sprzed roku broni Norweg Jarl Magnus Riiber, a w Pucharze Narodów reprezentacja Norwegii.

Kalendarz i wyniki

Wyniki reprezentantów Polski

Klasyfikacje 
stan na 12 marca 2023

Uwagi

Bibliografia 
 

Puchar Świata w kombinacji norweskiej
Sezon 2022/2023 w kombinacji norweskiej